En taxonomía, los Methanococcales son una orden dentro de Methanococci.

Filogenia
La taxonomía aceptado actualmente se basa en la List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) y Centro Nacional para la Información Biotecnológica
y la filogenia es de 16S rRNA-based LTP lanzamiento 106 del All-Species Living Tree Project.

Referencias

Bibliografía relacionada

Revistas científicas

Libros científicos

Bases de datos científicos
PubMed
PubMed Central
Google Scholar

Enlaces externos
NCBI
Tree of Life
Species2000
Microbe Wiki
LSPN

Methanococci